Жан Артю́р Беливо́ (; 31 августа 1931, Труа-Ривьер, провинция Квебек, Канада — 2 декабря 2014) — канадский хоккеист, один из самых выдающихся хоккеистов клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» за всю его историю.

Карьера 
Выступал за «Монреаль Канадиенс» с 1953 по 1971 годы. Сыграл 1125 матчей, забил 507 шайб и сделал 712 результативных передач. Из-за роста 191 см был прозван «Большой Билл» (Le Gros Bill). Жан Беливо является тем хоккеистом, при упоминании имени которого, всем приходит сравнение с «Монреалем». Беливо играл во время пика «Канадиенс», в составе которых 10 раз, как и Иван Курнуайе, выигрывал Кубок Стэнли. Многие специалисты восхищались игрой Беливо, при таком не «хоккейном» росте, особенно при амплуа нападающего, хорошо владел коньками и клюшкой. Беливо сменил на посту капитана команды великого Мориса Ришара. В 1960-е «Канадиенс» чаще других выигрывали Кубок Стэнли. 3 марта 1968 года Беливо стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после Горди Хоу, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах. Бобби Халл в своей книге «Моя игра хоккей» после поражения своей команды «Чикаго Блэк Хокс» в финале Кубка Стэнли пишет об игре Беливо:Я поражался игре Жана. При таком его росте у всех складывалось впечатление, что он видит всё сверху, кто на какой позиции, кому лучше отдать пас. Стэн Микита, обладая хорошей техникой, не всегда мог обыграть его
В 1971 году Жан Беливо ушёл из хоккея, но не из «Монреаль Канадиенс». Ему было предложено остаться в руководстве, на посту которого, при нём Канадиенс ещё 7 раз выигрывали Кубок Стэнли. В 1981 году, Жан Беливо входит в состав комитета, который принимает решение о включении игроков в Зал Хоккейной Славы. Также Беливо и Курнуайе были представителями «Монреаль Канадиенс». Беливо было предложено заняться и политической карьерой, на посту генерал-губернатора, но Жан отказался от карьеры, по семейным обстоятельствам.

В честь Беливо назван трофей, вручаемый лучшему бомбардиру регулярного сезона Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) — Жан Беливо Трофи.

Последние годы и смерть 
В последние 20 лет у Беливо было много проблем со здоровьем (сердечно-сосудистое заболевание в 1996 году, злокачественная опухоль в шее в 2000 году). В январе 2010 года у него был инсульт. Скончался 2 декабря 2014 года в Лонгёе от пневмонии.

Персональные достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли — 10 раз.
 Обладатель «Харт Трофи» — 1956, 1964.
 Обладатель «Конн Смайт Трофи» — 1965.
 Обладатель «Арт Росс Трофи» — 1956.
 14 раз принимал участие в матче всех звезд НХЛ.

Статистика

Литература 
 Бобби Халл «Моя игра хоккей», издательство ФиС, 1976 год.
 Звёзды мирового хоккея, издательство ФиС, 1989.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Жан Беливо Трофи
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания 

Офицеры Национального Ордена Квебека
Компаньоны ордена Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Викториавилл Тайгерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Конн Смайт Трофи
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Харт Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Аллея славы Канады
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Университета Конкордия